Фёдорова, Наталия
 Фёдорова, Наталия Юрьевна (род. 1971) — советская и российская спортсменка, шашист
 Фёдорова, Наталия — и.о. тренера сборной России по парусному спорту
 Примечания